Voličina je ime več naselij:
 Zgornja Voličina
 Spodnja Voličina